То́ндира́ба ( — буквально «Болото призрака») — микрорайон в районе Ласнамяэ города Таллина, столицы Эстонии.

География 

Расположен в восточной части Таллина. Площадь — 1,38 км2. Граничит с микрорайонами Катлери, Куристику, Мустакиви, Вяо, Сыямяэ, Лаагна и Лоопеалсе.

Улицы 
В микрорайоне Тондираба проходят улицы Варраку, Кивила, Куукиви, Куули, Лаагна, Мустакиви, Тяхесаю, Таэвакиви, Осмуссааре, Пунане и Куули.

Общественный транспорт 
В микрорайоне курсируют городские автобусы маршрутов номер 7, 13, 35, 49, 50, 51, 54, 55, 58, 67, 68.

Население

История 

Микрорайон назван в честь находившегося здесь раньше обширного верхового болота Тонди. Болото образовалось из озера, которое, в свою очередь, появилось в 9100—7800-х годах до нашей эры в результате снижения уровня моря.

В 1916 году на территории болота началась активная добыча торфа. В результате строительства улицы Лаагна в 1980-х годах почва высохла, болотный ландшафт был уничтожен и земля заросла кустарником. Из охраняемых растений в Тондираба произрастают дремлик болотный и пальчатокоренник майский.

При строительстве улицы Лаагна в 1983 году на слое известняка геологами был обнаружен кратер метеорита. В честь него названы улицы Tähesaju («Звездопадная») и Taevakivi («Небесный камень»), а также автобусные остановки Lendtähe («Падающая звезда») и Sabatähe («Хвостатая звезда»). В будущем кратер планируется экспонировать как достопримечательность.

Предприятия, учреждения и объекты досуга 
По адресу улица Пунане 69 расположены Ласнамяэская музыкальная школа, Школа по интересам «Тондираба» и Ласнамяэский бадминтонный зал. 

В 2014 году по адресу улица Варраку 14 был открыт Ледовый холл «Тондираба», где кроме главной ледовой арены есть гимнастический зал и конференц-зал.

Здесь находятся крупные торговые центры — Lasnamäe Centrum, Bauhaus, Prisma, Tähesaju City. В микрорайоне работает Ласнамаяэское бюро Кассы по безработице. 

В августе 2021 года было завершено строительство парка Тондираба. В парке находятся десять игровых и спортивных площадок, заливной каток, тропа приключений, природная велосипедная дорожка, места для отдыха. Парк стал частью т. н. «зелёного коридора», который начинается у реки Пирита и заканчивается парком Кадриорг. Стоимость работ составила около 6,7 миллиона евро.

До 2009 года в Тондираба работала Эстонская морская академия (улица Мустакиви 25), затем переехавшая в Копли. Здание академии было перестроено под жилой дом «Vega».

Галерея

Примечания 

Районы Таллина